Сен-Клема́н-де-Леве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 105 км на схід від Нанта, 32 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 460 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1165,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Клеман-де-Леве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Клеман-де-Леве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара